Antonio Pasculli – oboista e compositore italiano
 Ettore Pasculli – regista italiano
 Pedro Pasculli – allenatore ed ex calciatore argentino